3 miejscowości w Polsce: 
 Niwiska – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Nowogród Bobrzański 
 Niwiska – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice 
 Niwiska – wieś w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Niwiska
Inne:
 Niwiska – nazwa wsi Hurcze w latach 1977-1981

Zobacz też: Niwiska Dolne, Niwiska Górne

Linki zewnętrzne